Voici la liste des planètes mineures numérotées de 515001 à 516000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 515001 à 516000

515001-515100

515101-515200

515201-515300

515301-515400

515401-515500

515501-515600

515601-515700

515701-515800

515801-515900

515901-516000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 500 001 à 600 000